Muskogee steht für:

 Muskogee (Volk), Indianerstamm in den Vereinigten Staaten
 Muskogee-Sprachen, eine indianische Sprachgruppe

Geographische Objekte:
 Muskogee (Oklahoma), Stadt im Muskogee County
 Muskogee County, Verwaltungseinheit in Oklahoma
 State of Muskogee, US-amerikanischer Bundesstaat von 1799 bis 1803

Siehe auch:
 Muscogee